Il Norgesmesterskapet G19 2010 di calcio è stato la 58ª edizione del torneo. È iniziata il 14 aprile ed è terminata il 30 ottobre 2010. Il successo finale è andato al Tromsø, che ha vinto per 3-1 la finale contro l'Odd Grenland, conquistando così la coppa per la prima volta nella sua storia.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 aprile 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 aprile 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 aprile 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 aprile 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 aprile 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 aprile 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 aprile 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 aprile 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 aprile 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 aprile 2010

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 maggio 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 maggio 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 maggio 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 maggio 2010

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 giugno 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 giugno 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 giugno 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 giugno 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 giugno 2010

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 agosto 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 agosto 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 agosto 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2010

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 agosto 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 agosto 2010

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 agosto 2010

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2010
Edizioni della Norgesmesterskapet G19